Grigorijs Panteļejevs ou Grigori Panteleïev - en  - (né le  à Gastello, Sakhaline en République socialiste fédérative soviétique de Russie) est un joueur professionnel de hockey sur glace letton. Il évolue au poste d'attaquant.

Biographie

Carrière en club 
Il commence sa carrière senior en 1990 avec le Dinamo Riga dans le championnat d'URSS. Il est choisi en sixième ronde en cent-trente-sixième position lors du repêchage d'entrée dans la LNH 1992 par les Bruins de Boston. Il part alors en Amérique du Nord. Il évolue dans les ligues mineures ainsi que dans la Ligue nationale de hockey avec les Bruins et les Islanders de New York. Il revient en Europe en 1999 et découvre de nombreuses ligues. Il met un terme à sa carrière en 2008.

Carrière internationale 
Il représente l'équipe de Lettonie au niveau international. Il prend part aux Jeux olympiques de 2002 et de 2006 ainsi qu'à neuf éditions des championnats du monde.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 1990-1991|| Dinamo Riga|| URSS|| 23|| 4|| 1|| 5|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1991-1992|| Pardaugava Riga|| URSS || 26|| 4|| 8|| 12|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1992-1993|| Bruins de Providence|| LAH|| 39|| 17|| 30|| 47|| 22|| 3|| 0|| 0|| 0|| 10
|-
| 1992-1993|| Bruins de Boston|| LNH|| 39|| 8|| 6|| 14|| 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1993-1994|| Bruins de Providence||  LAH|| 55|| 24|| 26|| 50|| 20|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1993-1994|| Bruins de Boston|| LNH|| 10|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1994-1995|| Bruins de Providence||  LAH|| 70|| 20|| 23|| 43|| 36|| 13|| 8|| 11|| 19|| 6
|-
| 1994-1995|| Bruins de Boston|| LNH|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1995-1996|| Islanders de New York|| LNH|| 4|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| rowspan=2|1995-1996|| Grizzlies de l'Utah||  LIH|| 33|| 11|| 25|| 36|| 18|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Thunder de Las Vegas|| LIH|| 29|| 15|| 21|| 36|| 14|| 15|| 4|| 7|| 11|| 2
|-
| 1996-1997|| Dragons de San Antonio||  LIH|| 81|| 25|| 37|| 62|| 41|| 9|| 4|| 2|| 6|| 4
|-
| rowspan=2|1997-1998|| Dragons de San Antonio||  LIH|| 19|| 2|| 13|| 15|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Solar Bears d'Orlando||  LIH|| 63|| 27|| 29|| 56|| 44|| 17|| 6|| 9|| 15|| 2
|-
| 1998-1999|| Solar Bears d'Orlando||  LIH|| 77|| 25|| 37|| 62|| 51|| 17|| 8|| 8|| 16|| 4
|-
| 1999-2000|| Scorpions de Hanovre || DEL|| 55|| 11|| 21|| 32|| 59|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2000-2001 || Lokomotiv Iaroslavl|| Superliga|| 19|| 3|| 5|| 8|| 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2001-2002|| Södertälje SK|| Elitserien|| 11|| 4|| 1|| 5|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2001-2002 || HK Riga 2000 || LEEH || 14|| 6|| 9|| 15|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2001-2002|| HC Olten|| LNB|| 9|| 4|| 5|| 9|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2002-2003 || HK Riga 2000 || LEEH || 8|| 3|| 3|| 6|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2002-2003|| Pelicans Lahti|| SM-liiga|| 40|| 4|| 9|| 13|| 65|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2003-2004 || HK Riga 2000 || Lettonie || 9|| 3|| 13|| 16|| 2|| || || || || 
|-
| 2003-2004 || HK Riga 2000 || LEEH || 18|| 1|| 7|| 8|| 35|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2004-2005 || HK Riga 2000 || Lettonie || 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| 7|| 3|| 8|| 11|| 6
|-
| 2004-2005|| IFK Arboga|| Allvenskan|| 27|| 9|| 10|| 19|| 22|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2005-2006|| HC Bolzano|| Serie A|| 1|| 2|| 1|| 3|| 0|| 6|| 3|| 6|| 9|| 8
|-
| 2005-2006|| HK Dmitrov|| Vyschaïa Liga || 23|| 4|| 5|| 9|| 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| rowspan=2|2005-2006|| EV Zoug|| LNA|| 7|| 0|| 1|| 1|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| HC Martigny || LNB|| 1|| 1|| 1|| 2|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2006-2007|| SG Pontebba|| Serie A || 2|| 1|| 1|| 2|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2006-2007|| HC Martigny|| LNB|| 43|| 10|| 41|| 51|| 34|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2007-2008|| EK Zell am See || Nationalliga|| 23|| 11|| 17|| 28|| 33|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2007-2008|| Landsberg 2000 EV|| 2. Bundesliga|| 9|| 1|| 2|| 3|| 4|| 4|| 1|| 1|| 2|| 0

| 54|| 8|| 6|| 14|| 12|| -|| -|| -|| -|| -

Références 

Naissance en novembre 1972
Joueur international letton de hockey sur glace
Entraîneur letton de hockey sur glace
Choix de repêchage des Bruins de Boston
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2002
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2006
Joueur du Dinamo Riga
Joueur du HK Dmitrov
Joueur des Bruins de Boston
Joueur des Islanders de New York
Joueur du Thunder de Las Vegas
Joueur des Grizzlies de l'Utah (LIH)
Joueur des Dragons de San Antonio
Joueur des Solar Bears d'Orlando (LIH)
Joueur des Hannover Scorpions
Joueur du Lokomotiv Iaroslavl
Joueur du Södertälje SK
Joueur du HC Olten
Joueur du HC Martigny
Joueur des Pelicans Lahti
Joueur du EV Zoug
Naissance en RSFS de Russie
Joueur du HC Bolzano
Joueur de la SG Pontebba
Joueur du EK Zell am See
Joueur du HK Riga 2000
Attaquant de hockey sur glace
Naissance dans l'oblast de Sakhaline